Такимото — японская фамилия.

Фамилия 
 Такимото, Макото (род. 1974) — японский дзюдоист.
  (род. 1991) — японская актриса кино, телевидения, рекламы и видеоклипов, певица, модель.
  (род. 1978) — японский писатель.
  (род. 1967) — японская актриса озвучивания.

См. также 
 
 Такамото